Durry ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Durry (1881–1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Marcel Durry (1895–1978), französischer Klassischer Philologe
 Marie-Jeanne Durry (1901–1980), französische Dichterin und Romanistin
 Ralph Durry (* 1960), deutscher Journalist und Sportreporter